Spinrath steht für

 Andreas Spinrath (* 1987), deutscher Journalist
 Norbert Spinrath (* 1957) deutscher Gewerkschafter
 Palais Spinrath in Düsseldorf

Siehe auch:
 Spinnrad